Der Lucia-Weihnachtsmarkt (auch Lucia-Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei) ist ein Weihnachtsmarkt in der Adventszeit im Innenhof der Kulturbrauerei im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg des Bezirks Pankow. Der Weihnachtsmarkt geht auf die Legende vom Lucia-Fest zurück. Der Veranstalter des Lucia-Weihnachtsmarkts ist die Ketering Veranstaltung GmbH in Kooperation mit TLG Immobilien AG, Alte Kantine, Frannz-Club, Consense GmbH und Eightball Veranstaltung GmbH.

Geschichte 

Die Idee einen eigenen Weihnachtsmarkt zu veranstalten, hatte die Kulturbrauerei mit dem Ziel, das Gelände und die Kulturbrauerei bekannter zu machen. Die Firmen Ketering und Fête Company hatten schon länger Kontakt zur Kulturbrauerei und boten an, einen Weihnachtsmarkt zu planen und durchzuführen und daraus entwickelten sich die Idee, der Markt und der Name. Seit dem Jahr 2001 gibt es den Weihnachtsmarkt im Innenhof der Kulturbrauerei. Der Weihnachtsmarkt fällt im Jahr 2020 trotz gut durchdachten Hygienekonzepts wegen der COVID-19-Pandemie aus.

Beschreibung 
Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich inzwischen über die zwei großen Höfe (Hof 1 und Hof 2) der Kulturbrauerei mit ca. 70 Ständen/Aufbauten (inklusive Karussell) vom Ein-Ausgang Sredzkistraße bis zum Ein-Ausgang Knaackstraße. Neben deutschem und skandinavischem Essen und Trinken gibt es auch Kunsthandwerk sowie Taschen, Mützen, Sterne, Kerzen, Lesezeichen und Ähnliches zu kaufen sowie ein Festprogramm. Der Eintritt ist kostenlos.

Siehe auch 
 Weihnachtsmärkte in Berlin

Weblinks 

 Offizielle Homepage des Lucia-Weihnachtsmarktes

Einzelnachweise 

Weihnachtsmarkt in Deutschland
Berlin-Prenzlauer Berg
Volksfest in Berlin
Erstveranstaltung 2001